Schreitlacken ist ein ostpreußischer Ortsname:
 Schreitlacken, Kreis Fischhausen/Samland, seit 1946: Morschanskoje, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Schreitlacken, historischer Name von Schreitlaugken, Kreis Tilsit/Pogegen/Tilsit-Ragnit, jetzt: Šereitlaukis, Dorf in der Gemeinde Pagėgiai, Bezirk Tauragė, Litauen